Alan Curtis é um guitarrista e compositor inglês, ex-intergante da banda de post-punk britânica Dif Juz e banda pop rock Duran Duran.

Guitarristas do Reino Unido
Membros de Duran Duran